Calahorra (baskiska: Kalagorria) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Calahorra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Calahorra är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Calahorra. Runt Calahorra är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Calahorra är det största samhället i trakten. Trakten runt Calahorra består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i La Rioja, Spanien